Сезон 1898/1899 стал пятым в истории Южной лиги. В этом сезоне произошло расширение первого дивизиона до 14 команд и создание зоны Юго-Запад во втором дивизионе, хотя она была расформирована в конце сезона после выхода из неё всех клубов. Клубы не состоящие в Южной лиге подали заявление о переводе в Футбольную лигу. «Саутгемптон» стал чемпионом первого дивизиона в третий раз подряд. Чемпион второго дивизиона определился в плей-офф, в котором «Темз Айронворкс» победил «Коуз» 3:1 на стадионе «Ден».

Первый дивизион 

В общей сложности 14 команд приняли участие в чемпионате, в том числе десять команд предыдущего сезона и четыре новых команды.

Команды перешедшие из Второго дивизиона:
 Клуб королевской артиллерии Портсмута и «Уормли» — победители контрольных матчей

Вновь избранные команды:
 «Бедминстер» — избран из западной лиги
 «Брайтон Юнайтед»

Второй дивизион Лондон 

Второй дивизион Лондон был сформирован на основе двух предыдущих сезонов во втором дивизионе. В общей сложности 12 команд приняли участие в соревновании, включая восемь команд предыдущего сезона и четыре новых команды.

Команды выбывшие из первого дивизиона:
 «Вулвертон LNWR» — проиграл в контрольных матчах

Вновь избранные команды:
 «Темз Айронворкс» — победитель лиги Лондона
 «Брентфорд»
 «Фулхэм»

Второй дивизион Юго-Запад 

Второй дивизион Юго-Запад был новым и весьма недолговечным образованием. В конце сезона дивизион был ликвидирован и лига вернулась к структуре с двумя дивизионами.

Тестовые матчи 
В конце сезона тестовые матчи проходили между двумя последними клубами в первом дивизионе и победителями второго дивизиона. Королевская артиллерия Портсмута проиграла 1:4 клубу «Коуз», но осталась в первом дивизионе после реформирования в клуб «Портсмут», в то время как «Коуз» был повышен. «Шеппи Юнайтед» и «Темз Айронворкс» сыграли вничью 1:1 — оба клуба на следующий сезон получили право выступать в первом дивизионе.

Примечания

Ссылки 
 Таблицы Первого дивизиона Южной лиги на RSSSF
 Таблицы Второго дивизиона Южной лиги на RSSSF

1898
Футбол в Англии в сезоне 1898/1899